Glyn Davies peut désigner:

  (1909-1985), joueur de football gallois ;
 Glyn Davies (1927-1976), joueur de rugby à XV gallois ;
  (1919-2003), économiste gallois ;
  (1932-2013), économiste gallois ;
 Glyn Davies (né en 1944), homme politique conservateur britannique ;
  (né en 1957), homme politique et ambassadeur américain.